Монкалье́ри (, ) — коммуна в Италии, южный пригород Турина с населением в  жителей на 1 января 2017 года, знаменитый замком Иоланды Савойской, в котором умерли короли Виктор Эммануил I и Виктор Амадей III. В числе других дворцов Савойского дома он находится под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия. Другие достопримечательности — церковь Санта-Мария-делла-Скала XIV века и астрономическая обсерватория монахов-варнавитов. Монкальери — город по итальянским меркам молодой. Он был основан в 1228 году бежавшими от набегов кьерийцев жителями . В 1703 году «ангельская Мария» основала здесь монастырь босых кармелиток, где покоятся её мощи.

Входит в провинцию Турин в области Пьемонте. Площадь 47,53 квадратного километра.

Города-побратимы 
  Баден-Баден, Германия
  Элиникон — Арьируполис, Греция

Примечания